Brookside bezeichnet:
 Brookside (Seifenoper), eine britische Fernsehserie

Brookside ist der Ringname von:
 Xia Brookside (* 1998), englische Wrestlerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brookside (Alabama)
 Brookside (Colorado)
 Brookside (Delaware)
 Brookside (Florida)
 Brookside (Iowa)
 Brookside (Kentucky)
 Brookside (Michigan)
 Brookside (Mississippi)
 Brookside (Missouri)
 Brookside (New Jersey)
 Brookside (Ohio)
 Brookside (Pennsylvania)
 Brookside (Tennessee)
 Brookside (Vermont)
 Brookside (West Virginia)
 Brookside (Wisconsin), im Adams County
 Brookside (Oconto County, Wisconsin)
 Brookside Estates (Indiana)
 Brookside Forest (Maryland)
 Brookside Heights (New Jersey)
 Brookside Manor (Maryland)
 Brookside Mill (Tennessee)
 Brookside Park (Ohio)
 Brookside Station (Massachusetts)
 Brookside Village (Texas)

in Neuseeland:
 Brookside (Neuseeland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brookside Farm and Mill, in Independence, Virginia, ID-Nr. 05001272
 Brookside Historic District, in Westford, Massachusetts, ID-Nr. 02001729